Московська вулиця — вулиця в місті Добропілля, Донецької області.

Історія 
Була названа на честь столиці Радянського Союзу міста Москви. Це одна з перших озеленених вулиць Добропілля. Нині її прикрашають розкошні каштани.

Розташування 
Починається від Залізничної вулиці та простягається з півдня на північ до Банкової вулиці.

Установи, заклади, пам'ятні місця 
 Пам'ятний знак жертвам голоду та репресій. Установлений в 2008 році біля перехрестя вулиць Московської і Банкової поблизу Палацу культури шахти «Добропільська».
 Пам'ятник мешканцям Добропільщини учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС. Відкритий в 2006 р. поруч з Палацом культури шахти «Добропільська» на початку Московської вулиці. 380 добропільців, в тім числі — 267 гірників і 22 медпрацівники взяли участь в ліквідації аварії на ЧАЕС. Багато з них уже померли від ураження радіацією.

Примітки

Джерела 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367

Вулиці Добропілля